Rejon kaniowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czerkaskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1283 km² i liczy około 19 tys. mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Kaniów.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 29 silskich rad, obejmujących w sumie 57 wsi i 4 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

\